Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2012./13. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Kvalifikacije za 2. HNL

Poveznice 
 MAXtv Prva liga 2012./13.
 2. HNL 2012./13.
 4. rang HNL-a 2012./13.
 5. rang HNL-a 2012./13.
 6. rang HNL-a 2012./13.
 7. rang HNL-a 2012./13.
 Hrvatski nogometni kup 2012./13.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2012./13., 3. HNL
 sportnet.hr, ljestvice 3. HNL 2012./13. 
 sportnet.hr, rezultati 3. HNL 2012./13. 
 BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2012./13., rezultati i ljestvica po kolima , pristupljeno 13. lipnja 2015.
  

2012-13 
 3